Shamrock

Localidades

Shamrock (Oklahoma)
Shamrock (Texas)

Desambiguação